Stanisław Poznański (1909-1996) – polski malarz i grafik,
 Stanisław Poznański (1913-1981) – polski dziennikarz i żołnierz.